

Personnages célèbres 
 Claire de Duras (1777-1828), femme de lettres du 
 Marguerite Duras (1914-1996), écrivaine, dramaturge et cinéaste française du .
 Famille de Duras, branche de la maison de Durfort titulaire du duché français de Duras.
 Ducs de Duras ou Durazzo, princes italiens de la Maison capétienne d'Anjou-Sicile, dont :
 Charles de Duras (1345-1386), roi de Naples de 1381 à 1386 (sous le nom de « Charles III »).

Toponymes 
 Duras, commune de Lot-et-Garonne, en France.
 Duras est une section de la commune de Saint-Trond, en Belgique.
 Duras, nom français d'une ville albanaise appelée Durazzo en italien et Durrës en albanais.

Autre 
 Duras, cépage de la région gaillacoise (vin rouge).
 Côtes-de-duras (AOC), vins rouges et blancs de Lot-et-Garonne.
 Duras, navire français qui a fait naufrage le  sur l'île Himithi dans les Maldives.
 
 Liste des seigneurs, marquis et ducs de Duras

Voir aussi 
 

Homonymie de toponyme
Homonymie de patronyme